Га́личья Гора́:
 «Галичья Гора» — заповедник в Липецкой области
 Галичья Гора — деревня в Липецкой области